La batalla del Cerro Punilla fue un enfrentamiento armado ocurrido el 20 de febrero de 1781 en el marco de la Rebelión de Túpac Amaru II. El conflicto resultó con la victoria de las tropas de las tropas coloniales españolas.

Batalla

Contexto 
Simultáneamente a las luchas libradas por Túpac Amaru II, la campaña de propaganda en el sur la realizaba un indígena analfabeto de los aimaras Tomás Katari. Detenido varias veces, cada vez que se escapó de la prisión, continuando la lucha. Después de que Katari fuera arrestado nuevamente en julio de 1780, los rebeldes fueron liderados por sus dos medios hermanos, Dámaso y Nicolás Katari. Amenazando de muerte a uno de los corregidores capturados, obligaron a Tomás a salir de prisión.

Enfrentamiento 
A lo largo del otoño de 1780, se produjeron batallas con los españoles y los insurgentes ocuparon varias provincias, matando sin piedad a todos los civiles leales a Lima: criollos, mestizos e indios que se negaron a apoyarlos. En enero de 1781, Katari fue arrestado nuevamente y el intento de rescate por parte de sus partidarios resultó en la muerte del líder. La muerte de Tomás no quebrantó a los insurgentes. La rebelión se extendió a otras regiones. Los hermanos Katari levantaron un ejército de 5.000 hasta 7,000 pueblo sitiando Chuquisaca (en la Bolivia actual). Después de una semana de asedio el 20 de febrero, las fuerzas rebeldes fueron derrotadas en la Batalla del Cerro Punilla, 400 insurgentes murieron, el resto se dispersó. Un mes después, la posición de los hermanos Katari se debilitó claramente. Los líderes que fueron entregados a los españoles por los traidores fueron ejecutados, sus cuerpos desmembrados y expuestos al público.

Biografía 
 Jarosław Wojtczak: El levantamiento de Túpac Amaru, publ. Askon, Attyka, Varsovia 2007.

Historia de Sucre (Bolivia)
Conflictos en 1781
Batallas de Bolivia
Asedios del siglo XVIII